Miejscowości w Polsce
 Lubotyń-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń
 Lubotyń-Kolonia – przysiółek wsi Lubotyń w woj. opolskim w pow. głubczyckim, w gminie Kietrz